

Geografia 
  Gavazza – località nel comune di Orzinuovi, Lombardia

Persone 
 Beatrice Gavazza – filologa classica italiana
 Benito Gavazza – generale italiano
 Ezia Gavazza – storica dell'arte italiana